

Patronyme 

 Alain Terrenoire (1941-), un juriste et homme politique français ;
 Louis Terrenoire (1908-1992), un journaliste et homme politique français.

Toponyme 
 Terrenoire, une ancienne commune de la Loire, détachée de Saint-Jean-Bonnefonds en 1866 et rattachée en 1970 à la ville de Saint-Étienne
 Saint-Genis-Terrenoire, une ancienne commune de la Loire, séparée de La Cula en 1794 et réunie à nouveau en 1973, sous le nom de Genilac

Autres 
 Compagnie des Fonderies et Forges de Terrenoire, une société métallurgiste et charbonnière française
 Terrenoire, groupe de musique français